Šenkovići est un toponyme qui peut désigner :
Šenkovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Novi Travnik, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Šenkovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Sokolac et dans la République serbe de Bosnie.